Persecución es un álbum de estudio del grupo Pistones perteneciente a la compañía discográfica Ariola, editado en el año 1983 y está compuesto por 10 canciones.

Lista de canciones

Referencias 

Álbumes de España de 1983
Álbumes de Pistones
Álbumes de Ariola Records